Doubravice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Doubravice (okres České Budějovice)
 Doubravice (okres Strakonice)
 Doubravice (okres Trutnov)
 Doubravice nad Svitavou (okres Blansko)